La Nuit obscure peut faire référence à :

Titres d'œuvres 
 La Nuit obscure, poème mystique écrit par Jean de la Croix au  ayant entrainé la rédaction du traité homonyme ;
 La Nuit obscure, livre écrit par Jean de la Croix au  ;
 La Nuit obscure, film de 1989 réalisé par Carlos Saura.

Expression 
 Nuit obscure de l'âme, (ou nuit noire de l'âme) est une expression qui désigne une expérience passagère de désolation spirituelle dans l'expérience mystique, un temps où  ou  même la foi semble vaciller. Cette expression trouve sa racine dans l'œuvre de Jean de la Croix.